— один из восьми основных мужских титулов («корон») сёги. Турнир Кио был организован в 1974 году (тогда победил Кунио Найто), но статус титульного он получил с 1975 года, когда его спонсором стало информационное агентство «Кёдо цусин». И хотя 1-й сезон розыгрыша титула состоялся в 1975 году, Найто официально также считается обладателем титула кио сезона 1974 года.

 каждого сезона (в котором принимают участие все профессионалы и любительский мэйдзин) проходит в конце года, претендент на титул определяется в январе, а финальный титульный матч (до трёх побед одной из сторон) проводится в феврале—марте следующего года. Иногда это приводит к неверной нумерации титульных матчей: ведь титул каждого года разыгрывается в следующем году.

Пожизненный кио 
Титул  даётся за завоевание 5 титулов кио подряд. Обладатели:

 1-й пожизненный кио — Ёсихару Хабу (непрерывно обладал титулом в сезоны 1990—2001).
 2-й пожизненный кио — Акира Ватанабэ (непрерывное обладание титулом в сезоны 2012—2021).

Титульные матчи

Ссылки 
 Титульный матч Кио (NSR) 
 Блог матча Кио (NSR) 
 Текущее положение дел в Кио (NSR)

Примечания 

Титулы сёги